L'Oasis peut faire référence à :
 L'Oasis, une bande dessinée de la série Lefranc de Jacques Martin et publiée en 1981 ;
 L'Oasis, un roman de Xavier-Laurent Petit paru en 1997 ;
 L'Oasis, un téléfilm réalisé par Marcel Teulade en 1980 ;
 Une salle de spectacle située dans la ville du Mans ;
L'Oasis (sous titré Petite genèse d'un jardin biodivers) est une bande dessinée de Simon Hureau et publiée en 2020.

Homonymie de titre